(1899–1962), écrivain et diffuseur irlandais
 (1902–?), footballeur irlandais
 (1926–1975), économiste britannique
 (1933- ), athlète britannique
 (1938- ), juriste américain
Mike Farrell (1939- ), acteur américain
Michael Farrell (1944- ), militant irlandais
 (1955- ), pilote australien
 (1962- ), athlète australien 
 (1965- ), poète australien
 (1968- ), joueur australien de cricket
 (1978- ), ancien joueur de hockey sur glace américain
, musicien